

Personnalités 
 Straton de Lampsaque est un philosophe grec du 
 Straton est un médecin grec, élève d'Érasistrate.
 Straton de Sardes est un écrivain et compilateur grec du 
 Jean Charlet-Straton, alpiniste et guide de haute-montagne français (1840-1879).

Saints chrétiens 
 Straton († vers 301), avec Philippe, Eutychien et Cyprien,  martyrs sur le bûcher à Nicomédie en Bithynie ; célébrés le 15 août par les Catholiques et le 17 août par les Orthodoxes.
 Straton († entre 303 et 305), l'un des 38 martyrs avec Memnon et Sévère,  originaires de Philippopolis et de Byzance, brûlés vifs en Thrace sous Dioclétien ; célébrés le 23 août.
 Straton († vers 320), avec Valère, Macrobe et Gordien, martyrs en Bithynie sous Licinius ; célébrés le 13 septembre par les Orthodoxes et le 15 septembre par les Catholiques.

Toponyme 
 La Tour de Straton est l'ancien nom de Césarée maritime en Israël

Notes et références